Fernost steht für:
 Ferner Osten, geographische Region in Ostasien
 Ferner Osten (Föderationskreis) in Russland
 Fernöstliche Republik, kurzlebige Republik im äußersten Osten Sowjetrusslands

Siehe auch
 Ostasien